

Niemcy 
 Langendorf – dzielnica miasta Weißenfels
 Langendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Wielowieś

Zobacz też 
 Langendorff